Кроме семи городских ворот, сохранившихся до сих пор, в Кёнигсберге были и другие ворота, ныне утраченные.

Зелённые ворота 

Зелёные ворота — здание с круглой аркой в городе Кёнигсберг, через которую осуществлялся проход от Зелёного моста по Длинному переулку. Зелёные ворота были снесены в 1864 году для расширения проезда.

Трагхаймские ворота 

Трагхаймские ворота располагались в районе Ганза Платц. Они были снесены в 1910 году, после того, как оборонительные сооружения второго обвода устарели, утратили оборонную значимость и были проданы городу военным ведомством.

Штайндаммские ворота 

Штайндаммские ворота () были расположены в Кёнигсберге на Каменной плотине и артериальной дороге в Пиллау. Они были снесены в 1912 году.

Холлэндербаумские ворота 
Эти ворота находились в районе перекрёстка нынешних улицы Генерала Буткова и набережной Маршала Баграмяна, рядом с двухъярусным мостом через Преголю. Ворота получили название по району, в котором они были расположены (Холлэндербаум, «голландское дерево»). Рядом находилась железнодорожная станция с таким же названием. Ворота были снесены в начале XX века.

Литература 
 Авенир Овсянов. В казематах королевского форта. Калининград, «Янтарный сказ», 1999. С. 95.
 Die Fähre über das Ende des neuen Pregels verband noch in den 1930er- oder 1940er-Jahren die Südwestecke der Kneiphofinsel mit der Altstädtischen Lastadie..
 Herbert Meinhard Mühlpfordt. Königsberg von A bis Z. Ein Stadtlexikon, 2. Auflage. München 1976, ISBN 3-7612-0092-7.
 Robert Albinus. Königsberg Lexikon. Würzburg. 2002, S. 112.
 Richard Armstedt. Geschichte der königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg in Preußen. Hobbing & Büchle, Stuttgart 1899 (Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen. 2, Städtegeschichten), (Nachdruck: Melchior-Verlag, Wolfenbüttel 2006, ISBN 3-939102-70-9.
 Fritz Gause. Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preußen. 3 Bände. 2./3. ergänzte Auflage. Böhlau, Köln u. a. 1996, ISBN 3-412-08896-X.
 Jürgen Manthey. Königsberg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik. Hanser, München u. a. 2005, ISBN 3-446-20619-1.

Примечания 

Снесённые сооружения